Râul Bănești se poate referi la:

 Râul Bănești, Argeș
 Râul Bănești, Hălmăgel

Vezi și 
 Bănești (dezambiguizare)

Toponime românești